Margaretha van Antiochië († ca. 305)
 De heilige Margaretha (Zurbarán), schilderij van vorige door Francisco de Zurbarán
 Margaretha van Schotland (ca. 1045-1093)